

Patronyme 
Schmoll, est un patronyme d'origine allemande. Assez répandu en Allemagne, il est présent en France surtout en Alsace et à Paris.

Plusieurs personnalités portent ce nom :
  († 1785), un dessinateur et peintre suisse
 Eugène Schmoll (1875-1953), général de brigade français 
  (1926-), un écrivain allemand
 Patrick Schmoll (1953-), un psychosociologue et anthropologue français
  (1962-), une journaliste allemande
  (1970-), un animateur radio et télévision allemand 
 Louis Schmoll (1872-1943), un auteur dramatique français
  (1980-), un joueur de baseball américain
  (1989-), un mannequin argentin de haute couture 

Une famille allemande  a donné plusieurs personnalités, dont  (1915-2010), un historien des arts allemand.

Pseudonyme 
La consonance germanique du nom a permis son utilisation comme pseudonyme en France. Notamment :
 « Schmoll » est un surnom du chanteur français Claude Moine, alias Eddy Mitchell, qu'il a utilisé dans le titre de son album Sept colts pour Schmoll (1968).
 Le « professeur Schmoll » est un des personnages de la série de bande dessinée Onkr, parue dans le Journal de Mickey entre 1961 et 1972.

Homonymie de patronyme germanique